Swell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Swell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset